Gabinet George’a W. Busha – został powołany i zaprzysiężony w 2001.

Skład

Przypisy 

Gabinet Stanów Zjednoczonych
George W. Bush